Eternal může být:

 Eternal (album, Stratovarius) – album skupiny Stratovarius
 Eternal (album, Branford Marsalis) – album hudebníka Branforda Marsalise
 Eternal (album, The Isley Brothers) – album skupiny The Isley Brothers
 The Eternal – album skupiny Sonic Youth

Externí odkazy